La Tuta (Herba-savina), cavitat del poble d'Herba-savina, en el terme municipal de Conca de Dalt, al Pallars Jussà
 La Tuta (Roc Teixó), muntanya del poble d'Olià, a la Cerdanya.
 La Tuta (Moià), masia del terme municipal de Moià, al Moianès
 La Tuta (Santa Cecília de Voltregà), muntanya del terme municipal de Santa Cecília de Voltregà, a Osona